Commendation Medals (deutsch Anerkennungsmedaillen) sind Auszeichnungen, die in mehreren Staaten vergeben werden:
Singapur
Singaporean Commendation Medal
Singaporean Military Commendation Medal

Vereinigte Staaten von Amerika (Achievement Medals):
Joint Service Commendation Medal
Army Commendation Medal
Navy & Marine Corps Commendation Medal
Air Force Commendation Medal
Coast Guard Commendation Medal